Testudo guentheri est un synonyme attribué à deux espèces de tortues :
Testudo guentheri Baur, 1889, synonyme de Chelonoidis vicina (Günther, 1875)
Testudo guentheri Gadow, 1894 nec Baur, 1889, synonyme de Cylindraspis triserrata (Günther, 1873)

Testudinidae
Synonyme de tortues (nom scientifique)